Balze di Verghereto – località dell'Appennino tosco-romagnolo, frazione del comune di Verghereto
 Stazione meteorologica di Verghereto –  stazione meteorologica della località di Verghereto
 Verghereto – comune italiano nella provincia di Forlì-Cesena
 Verghereto - Nome con cui viene familiarmente chiamata talvolta la Strada statale 3 bis Tiberina, identificandola con il valico appenninico che supera.